Rekownica ist ein polnischer Ortsname:
 Rekownica (Nowa Karczma), Dorf im Powiat Kościerski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945: Recknitz, Kreis Berent, Westpreußen
 Rekownica (Jedwabno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1921: Rekownitza, 1921 bis 1945 Großwalde, Kreis Neidenburg, Ostpreußen